De Coupe de la Ligue 2001/02 was de achtste editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National. 

Het bekertoernooi begon op 1 september 2001 en eindigde op zaterdag 20 april 2002 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis, een voorstadje van de hoofdstad Parijs. Girondins de Bordeaux versloeg FC Lorient met 3-0 in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de strijd om de UEFA Cup 2002/03. Girondins de Bordeaux won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
Frans voetbalkampioenschap 2001/02
Coupe de France 2001/02

2002
Bekervoetbal 2001/02